Имя:
 Трамп, Иванка — дочь 45-го президента США Дональда Трампа.
 Грыбчева, Иванка — болгарский кинорежиссёр, сценарист и педагог.
 Митева-Коралова, Иванка — болгарская оперная певица.
 Христова, Иванка — болгарская легкоатлетка, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы
 Трохар, Иванка — югославская студентка, деятельница партизанского движения в Югославии в годы Народно-освободительной войны Югославии.

Фамилия:
 Иванка, Мария — венгерская шахматистка.

Топоним:
 Иванка-при-Дунае — город в юго-западной Словакии.